Unterwirt steht für:

 Gasthaus Unterwirt (Fridolfing), Gasthaus in Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gasthaus Unterwirt (Ramsau), Gasthaus in Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Byern
 Ehemaliges Gasthaus zum Unterwirt, Baudenkmal in Langenpreising, Landkreis Erding, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Langenpreising
 Brauerei Zum Unterwirt, Brauerei in Türkenfeld, Landkreis Fürstenfeldbruck Bayern
 Gasthof Unterwirt, Baudenkmal in Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Eggenfelden